Борис Леонидович Аврух (род. 10 февраля 1978, Караганда) — израильский шахматист, гроссмейстер (1997), тренер.

Биография 
С шахматами познакомил Бориса отец, в шесть лет. Его первым тренером стал заслуженный тренер Республики, один из столпов Карагандинских шахмат, воспитавший не одно покололение шахматистов, тренер — Владимир Борисович Медведев.

Становится чемпионом СССР, а затем в 1990 и чемпионом мира среди мальчиков в возрасте до 12 лет. В 1995 году вместе с семьёй переехал в Израиль. Проживал в городе Беэр-Шева. С 1998 года постоянный участник сборной страны, которую до 2006 года представлял на пяти шахматных олимпиадах (золото в 1998 и бронза в 2006. Какое золото в 1998?? Израиль был четвертым). На соревнованиях играл за шахматные клубы городов Беэр-Шевы и Ашдода. Многократный чемпион Израиля (2000). С 2014 года проживает в штате Иллинойс (США).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 Биографическая справка

Шахматисты Израиля
Шахматисты Казахстана
Тренеры по шахматам
Чемпионы Израиля по шахматам